Ви́ктор Петро́вич Кра́вченко (25 мая 1941, Ростов-на-Дону) — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпиаде в Токио в 1964 году Виктор Кравченко выиграл бронзовую медаль, уступив соотечественнику Олегу Федосееву и поляку Юзефу Шмидту.

Двукратный чемпион СССР в 1964 и 1966 годах.

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны тройным СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике